Бенамени́ль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Люневиль-Сюд.

География 

Бенамениль расположен в 39 км к востоку от Нанси. Соседние коммуны: Домжевен и Вео на северо-востоке, Фремениль на востоке, Тьебомениль и Манонвиллер на северо-западе.

История 
 На территории коммуны находятся следы галло-романского периода.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 545 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Бенамениля, башня XVI века, неф и придел XVIII-XIX веков.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики

Коммуны департамента Мёрт и Мозель